À force de solitude — шестой студийный альбом французской актрисы и певицы Элен Ролле. Выпущен в 1997 году во Франции. Альбом имел меньший коммерческий успех, чем предыдущие диски Ролле. Во Франции было продано 200 000 копий альбома.

Об альбоме 
A force de solitude записан на студии "Studio London West" Полом Райтом и на студии "AB Productions" Жан-Луи Майе. Смикширован в студии "Studio Guillaume Tell" Роландом Гильотельем. Координация в Лондоне Грэм Перкинс.

Список композиций 
 Ca fait si longtemps
 C’est pas parce que je t’aime
 Le bonheur
 Je sais qu’un jour
 Jamais personne
 Marie
 À force de solitude
 Je t’aime
 De tes nouvelles
 J’ai pas le moral
 Ca s’appelle l’amour
 Si un jour

Примечания 

Альбомы Элен Ролле
Альбомы 1997 года